Buddy, personnage des dessins animés de la série Looney Tunes,
 Buddy, single de Māya Sakamoto (2011)
 Buddy, véhicule électrique norvégien dit voiture sans permis
 Buddy, chanteur de schlager allemand berlinois.
Buddy, un film norvégien réalisé par Morten Tyldum sorti en 2003.